Rio Jaguari (Rio Grande do Sul)
Rio Jaguari (São Paulo)
Rio Jaguari (Vale do Paraíba)

Jaguari